Franciaország
Romain, település Doubs megyében
Romain, település Jura megyében
Romain, település Marne megyében
Romain, település Meurthe-et-Moselle megyében